Sawyer puede referirse a:

 Robert J. Sawyer, escritor de ciencia ficción.
 Tom Sawyer, personaje de Las aventuras de Tom Sawyer.
 James "Sawyer" Ford, personaje de la serie de televisión Lost.
 Anthony Cooper, alias Sawyer, otro personaje de la serie Lost.  

Una ciudad de Estados Unidos:
 Sawyer, Dakota del Norte.
 Sawyer, Kansas.
 Sawyer, Oklahoma.
 Sawyer, Ohio.